Austria:
 Muckendorf-Wipfing – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Tulln

Zobacz też:
 Muggendorf
 Mückendorf